

Astronomia 
 Pup – abbreviazione della costellazione della Poppa

Musica 
 Pup – gruppo musicale canadese

Codici 
 PUP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Po (Burkina Faso)

Sigle 
 PUP – Piano Urbano Parcheggi
 PUP – Potentially unwanted program, acronimo utilizzato per indicare software non gradito